Шахназаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Шахназарян, Айк Завенович (род. 1993) — российский боксёр армянского происхождения.
 Шахназарян, Ашот Суренович (род. 1949) — армянский политик.
 Шахназарян, Давид Гургенович (род. 1954) — армянский политик.

См. также 
 Шахназаров
 Мелик-Шахназарян